Мастерс 2013 (, также известен как 2013 Betfair Masters — по названию спонсора Betfair) — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проводился с 13 по 20 января 2013 года в Лондоне, Англия. Победителем стал Марк Селби, обыгравший в финале Нила Робертсона со счётом 10:6.

Примечательные факты 

 Впервые с 1995 года в турнире не принял участия Ронни О'Салливан.

Призовой фонд 

 Победитель: 175 000 £
 Финалист: 85 000 £
 Полуфиналисты: 40 000 £
 Четвертьфиналисты: 20 000 £
 1/8 финала: 9 000 £
 Приз за высший брейк: 8 000 £
 Общий призовой фонд: 500 000 £

Результаты

Статистика матчей

1/8 финала 
 Марк Селби (6-5) Стюарт Бинэм: 79-7,18-72,11-98,15-78,1-119,36-73,78-16,90-0,111-32,71-32,75-6
 Марк Уильямс (6-4) Мэттью Стивенс: 51-61,61-70,15-81,70-42,16-74,63-61,70-6,72-48,80-1,92-1
 Шон Мерфи (6-4) Рики Уолден: 84-35, 57-22, 8-82, 75-35, 130(130)-0, 41-55, 48-69, 1-65, 87-23, 72-42
 Джадд Трамп (6-5) Барри Хоукинс: 47-79,72-61,27-83,99-0,73-37,0-(109)122,41-85,11-77,105(105)-0,60-50, 107(107)-0
 Стивен Магуайр (5-6) Грэм Дотт: 28-70,1-97,110(110)-4,79-25,67-31,7-54,3-115,15-51,88-0,131(131)-0,31-60
 Джон Хиггинс (6-3) Аллистер Картер: 63-64,63-66,117(117)-21,91-1,82-0,97-13,38-83,84-28,65-54
 Марк Аллен (6-2) Марк Дэвис: 136(136)-0,1-75,73-0,0-85,79-0,65-7,58-46,85-9
 Нил Робертсон (6-5) Дин Джуньху: 100-0, 65-38, 22-(103)103,11-73,70-2, 0-(127)135, 25-69, 1-78, 100(100)-0, 71-50, 90-0

Четвертьфиналы 
 Марк Селби (6-1) Марк Уильямс: 56-52,67-32,66-56,73-27,47-71,64-1
 Грэм Дотт (6-1) Джадд Трамп: 66-14,65-44,11-97,72-12,77-16,83-5,117(111)-1
 Шон Мерфи (6-5) Джон Хиггинс: 122-7, 21-102, 63-65, 34-77, 32-70, 70-0, 57-45, 78-0, 25-72, 73-49, 66-51
 Нил Робертсон (6-5) Марк Аллен: 66-21, 1-88, 73-13, 0-(138)138, 0-72, 114(111)-20, 59-21, 30-68, 102(101)-0, 42-80,105-6

Полуфиналы 
 Нил Робертсон (6-2) Шон Мерфи: 100-1, 10-72, 132(132)-0, 81-72, 47-69, 85-43, 127(127)-1, 62-56
 Марк Селби (6-5) Грэм Дотт 54-58, 83-0, 0-(111)111, 0-79, 45-66, 56-49, 56-28, 71-0, 64-71, 90-5, 62-2

Финал

Сенчури-брейки 

 Марк Аллен - 138, 136  
 Нил Робертсон - 132, 127, 111, 105, 101, 100 
 Стивен Магуайр - 131, 110 
 Шон Мерфи - 130  
 Дин Джуньху - 127, 103  
 Джон Хиггинс - 117 
 Грэм Дотт - 111, 111 
 Барри Хоукинс - 109 
 Джадд Трамп - 107, 105
 Марк Селби - 102

Ссылки 
 Информация о турнире на World Snooker 
 Результаты турнира на snooker.org 

Мастерс (снукер)
2013 год в снукере